Пісок — уламкова гірська порода і штучний матеріал, що складається із зерен гірських порід
 Пісок — частина назви деяких мінералів:
 Пісок зелений (глауконіт)
 Пісок зелений перуанський (атакаміт)
 Пісок мідний (атакаміт)
 Пісок — великий продукт гідравлічної класифікації (у збагаченні корисних копалин)
 «Пісок» — американський вестерн режисера Луїса Кінга 1949 року

Пісок — село, Львівська область, Золочівський район
 Пісок — село, Львівська область, Яворівський район

Заповідне урочище 
 Пісок — заповідне урочище, Івано-Франківська область

Пісок — присілок, Верхошижемський район, Кіровська область

Див. також 
 Піски

Посилання